Heliopolis, staroegipatski glavni grad
Heliopolis (Kairo), kairsko predgrađe, Egipat
Heliopoliški stil, arhitekturni stil u današnjem kairskom predgrađu Heliopolisu
Baalbek u starovjekovnoj Siriji (današnji Libanon), grad koji je starim Rimljanima bio poznat kao Heliopolis
Ilioupoli ili Ilioupolis, u značenju "Heliopolis" u suvremenom grčkom jeziku, jugoistočno atensko predgrađe, Grčka
Heliópolis, najveća favela u Sao Paolu, Brazil
Heliopolis (kozmička era), izmišljeni teritorij/kolonija u znanstveno-fantastičnoj crtanoj seriji Gundam Seed
Heliopolis (Stargate), izmišljeni planet u znanstveno-fantastičnoj TV-seriji Stargate SG-1 (vidi The Torment of Tantalus (Stargate SG-1))
Héliopolis (Francuska), naturističko naselje u Francuskoj koji se nalazi na Île du Levant
Heliopolis (Marvel Comics), lokacija u svijetu iz Marvelovih stripova